Bédeille (Ariège)
Bédeille (Pyrénées-Atlantiques)